Gorgias est un sophiste du  ;
 Gorgias est un dialogue de Platon ;  
 Gorgias, un général séleucide du  au service d'Antiochos IV ;
 Gorgias, un officier d'Alexandre le Grand ;
 Gorgias est un pseudonyme utilisé par Eugène Paignon.